Илич Иван:
 Илич, Иван (род. 1978) — американский пианист сербского происхождения.
 Илич, Иван (род. 2001) — сербский футболист. Брат Луки Илича.